Sucro steht für:

 Christoph Sucro (1683–1751), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher und Vertreter des Pietismus
 Christoph Joseph Sucro (1718–1756), deutscher Lehrer und Autor  
 Georg Wilhelm Sucro (1758–1793), deutscher evangelischer Geistlicher und Kirchenlieddichter
 Johann Georg Sucro (1722–1786), deutscher evangelischer Geistlicher und Autor
 Sucro (Oppidum), römische Siedlung (Oppidum) in Spanien
 Schlacht von Sucro, Schlacht 75 v. Chr. im heutigen Spanien, nahe dem Fluss und Ort Sucro